Cerij, kemijski element
 Cer (planina), planina u Republici Srbiji
 Hrast cer, u botanici; hrast
 CER10, prvo digitalno računalo u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (dalo je ime cijelomu nizu istoimenih računala)